Totoro, personaggio di Il mio vicino Totoro, film d'animazione giapponese del 1988
 10160 Totoro, asteroide della fascia principale
 Totoró, comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca
 Stefano Totoro, giornalista italiano